«» — вина из французского винодельческого региона Юра, напоминающие сухой херес, но не креплёные.
 Хуанцзю — китайский дистиллированный напиток на основе зерна злаков.